Kabinett Kostas Karamanlis steht für folgende Regierungen Griechenlands:
* Kabinett Kostas Karamanlis I (2004 bis 2007)
 Kabinett Kostas Karamanlis II (2007 bis 2009)